Allen W. Brown (1908–1990) – amerykański duchowny, biskup Kościoła Episkopalnego 
 Allen Brown (1943–2020) – amerykański piłkarz

Zobacz też 
 Allan Brown
 Alan Brown